Regering-Pierlot I in 1939
Regering-Pierlot II in 1939
Regering-Pierlot III van 1939 tot 1940
Regering-Pierlot IV in 1940
Regering-Pierlot in Londen van 1940 tot 1944
Regering-Pierlot VI in 1944
Regering-Pierlot VII van 1944 tot 1945

Pierlot